Кадыржан Губашев (; род. , Атырау, Казахская ССР, СССР) — казахстанский профессиональный баскетболист. Играет на позиции защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Барсы Атырау».

Карьера

Клубная 
Является воспитанником атырауского баскетбола. С начала своей карьеры играет за «Барсы Атырау».

За сборную 
Губашев участвовал в юношеском Чемпионате мира 2009 года.

Достижения 
Чемпионат Казахстана
  Чемпион (2): 2010/2011, 2015/2016
  Серебряный призёр (3): 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014Высшая лига Казахстана
  Чемпион: 2014/2015

Кубок Казахстана
  Обладатель: 2009
  '''Финалист (3): 2010, 2011, 2012

Статистика

Ссылки 
 Статистика игрока на сайте basketball.realgm.com

Баскетболисты Казахстана

Игроки БК «Барсы»